Нора — діра в землі, викопана тваринами для проживання в ній
 Нора — острів в архіпелазі Дахлак у Червоному морі, належить Еритреї
 Нора — поширене жіноче ім'я у скандинавських країнах.
 «Нора» — одна з назв вистави Генріка Ібсена «Ляльковий дім».

Нора — селище, штат Іллінойс
 Нора — селище, штат Небраска

Див. також 
 Норка (значення)
 Наро (значення)
 Нара (значення)